Die 66. Schweizer Fussballmeisterschaft fand 1962/63 statt.
Der Schweizer Meister in dieser Saison hiess FC Zürich.

Nationalliga A 

|}

Nationalliga B 

|}

Schweizer Clubs im Europacup

Europapokal der Landesmeister

Vorrunde 

|}

Entscheidungsspiel 

|}

Europapokal der Pokalsieger

1. Runde 

|}

2. Runde 

|}

1963
Fußballsaison 1962/63